Nasławice steht für folgende Dörfer in Polen:

 Nasławice (Klimontów), Dorf in der Gmina Klimontów, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Nasławice (Sobótka), Dorf in der Gmina Sobótka, Woiwodschaft Niederschlesien